Мужиково — деревня в Рославльском районе Смоленской области России. Входит в состав Сырокоренского сельского поселения. Население — 7 жителей (2007 год). 
 
Расположена в южной части области в 59 км к северо-востоку от Рославля, в 7 км севернее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»), на берегу реки Шуица. В 39 км южнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 37-й км на линии Рославль — Фаянсовая.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Рославльского района